Seznam občin departmaja Pyrénées-Atlantiques zajema 547 občin.

(CAB) Communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, ustanovljena leta 2000.
(CAP) Communauté d'agglomération Pau Pyrénées, ustanovljena leta 2000.

Pyrénées-Atlantiques